Лодейное Поле:

 Лодейное Поле — город в Ленинградской области, административный центр Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского поселения.
 Лодейное Поле — железнодорожная станция в городе Лодейное Поле. 
 Лодейное Поле — военный аэродром в Ленинградской области в двух километрах к югу от города Лодейное Поле.